Ободаево — название населённых пунктов в России:

 Ободаево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Ободаево — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.